Муслићи могу бити:

 Муслићи (Бијело Поље), насељено мјесто у општини Бијело Поље, Република Црна Гора
 Муслићи (Бихаћ), насељено мјесто у општини Бихаћ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ